Op het Australian Open 1990 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 17 tot en met 28 januari 1990.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Jana Novotná en Jim Pugh had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Pugh speelde samen met Natallja Zverava en slaagde erin zijn titel te prolongeren.

Het als eerste geplaatste duo Natallja Zverava en titelverdediger Jim Pugh won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Zina Garrison en Rick Leach in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Amerikaan Pugh had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met Jana Novotná; Zverava (uit de Sovjet-Unie) had geen eerdere titels.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale 

Prijzengeld

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1990